Турыгино — название населённых пунктов:

Россия 
 Турыгино — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Турыгино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Турыгино — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Турыгино — деревня в Раменском районе Московской области.
 Турыгино — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Турыгино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.